El nombre de Lucania puede referirse a:

Un género de peces de la familia de los fundúlidos.
La antigua región de Italia actualmente conocida como Basilicata.